Vinglöpare (Holomenopon) är ett släkte av insekter som beskrevs av Eichler 1941. Vinglöpare ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spolätare